Perriers kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Perriers-sur-Andelle, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Perriers-la-Campagne, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Perriers-en-Beauficel, departementet Manche i regionen Normandie,